Izlučni turnir za olimpijski turnir u hokeju na travi se održao 2008., a najuspješnije djevojčadi su stjecale pravo sudjelovati na OI 2008. u Pekingu.

Mjesto održavanja 
Igralo se tri odvojena turnira na trima različitim lokacijama. 

1. turnir se održao od 2. do 10. veljače 2008. u novozelandskomskom gradu North Shore Cityju, u predgrađu Albanyju.
2. turnir se održao od 1. do 9. ožujka 2008. u čileanskom gradu Santiagu.
3. turnir se održao od 5. do 13. travnja 2008. u japanskom gradu Kakamigahari.

Natjecateljski sustav 
Na svakom turniru je sudjelovalo po šest momčadi koje su igrale u međusobno u skupini po jednostrukom ligaškom sustavu. Nakon toga je slijedio natjecateljski krug u kojem se igralo po kup-sustavu s doigravanjem za poredak.

5. i 6. momčadi iz skupine su međusobno doigravale za 5. mjesto. 
3. i 4. momčad iz skupine su međusobno doigravale za 3. mjesto. 
1. i 2. momčad iz skupine su međusobno doigravale za 1. mjesto, koje je vodilo na glavni olimpijski turnir.

Time se iz ovih triju izlučnih turnira dobilo tri momčadi koje će nastupiti na OI.

Sudionice 
U dolnjoj tablici se nalazi popis 18 djevojčadi koje su sudjelovale na izlučnim turnirima:

Uz to je Međunarodna hokejska federacija imenovala četiri pričuvne momčadi nakon što četiri momčadi iz gornjeg popisa nisu uspjele u ovim izlučnim natjecanjima, a dvije od njih se već bile potvrđene na popisu pričuva:

 SAD(zamijenila je Kubu na turniru br. 1)
 Meksiko (zamijenio Egipat na turniru br. 2)
 Rusija (zamijenio Bangladeš na turniru br. 2)
 Italija (zamijenila Čeku na turniru br. 3)

1. turnir

Mjesto i vrijeme odigravanja turnira 
1. turnir se održao od 2. do 10. veljače 2008. u novozelandskomskom gradu North Shore Cityju.
Susreti su se igrali na stadionu Crown Relocation u gradiću Albanyu na Novom Zelandu.

Rezultati 

 Satnica je po novozelandskom ljetnom vremenu (UTC+13).

Konačna ljestvica

Drugi krug - za poredak 
 za 5. mjesto

 za 3. mjesto

 za 1. mjesto

Nagrade i priznanja

2. turnir

Mjesto i vrijeme odigravanja turnira 
2. turnir se održao od 1. do 9. ožujka 2008. u čilskom gradu Santiagu.
Susreti su se igrali u prostorima Prince of Wales Country Cluba.

Rezultati 

 Satnica je po čilskom ljetnom vremenu (UTC-3).

Konačna ljestvica

Drugi krug - za poredak 
 za 5. mjesto

 za 3. mjesto

 za 1. mjesto

Nagrade i priznanja

3. turnir

Mjesto i vrijeme odigravanja turnira 
3. turnir se održao od 5. do 13. travnja 2008. u japanskom gradu Kakamigahari.

Susreti su se igrali na stadionu Gifu Prefectural Green.

Rezultati 
 Satnica je po japanskom vremenu (UTC+9).

Prvi krug - u skupini

Konačna ljestvica

Drugi krug - za poredak 
 za 5. mjesto

 za 3. mjesto

 za 1. mjesto

Nagrade i priznanja

Vidi još 
izlučni turniri 2008. za olimpijski turnir u hokeju na travi za žene

Izvori i referencije

Vanjske poveznice 
Službene stranice (1. turnir)
Službene stranice (2. turnir)
Službene stranice (3. turnir)

Hokej na travi na Olimpijskim igrama
Međunarodna natjecanja u hokeju na travi na Novom Zelandu
Međunarodna natjecanja u hokeju na travi u Japanu
Hokej na travi u Čileu
Međunarodna športska natjecanja u Čileu